O Estádio Reales Tamarindos é um estádio de futebol multi-uso localizado na cidade de Portoviejo no Equador. Tem capacidade para 18.000 espectadores, é casa da Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo e tal estádio foi inaugurado em 1970.

Reales Tamarindos